

Patronyme 
 Friedrich Moch (2000-), fondeur allemand.
 Gaston Moch (1859-1935), ingénieur français, militant pacifiste et espérantiste.
 Jules Moch (1893-1985), homme politique français, fils du précédent.

Toponyme 
 Moch, municipalité d'un atoll micronésien.